Chesnokov (masculino) o Chesnokova (femenino)  es un apellido ruso derivado de la palabra Чеснок (ajo). Hace referencia a varios artículos:

Personas
Andréi Chesnokov, tenista ruso.
Dmitri Chesnokov, futbolista ruso.
Galina Chesnokova, jugadora soviética de voleibol.
Glikeria Bogdánova-Chesnokova, actriz soviética.
Mijaíl Chesnokov, futbolista ruso.
Pavel Chesnokov, compositor ruso. 
Serguéi Chesnokov, científico soviético.
Valentina Chesnokova, socióloga rusa.
Yuri Chesnokov, futbolista soviético. 
Yuri Chesnokov (voleibolista), jugador ruso de voleibol.